Ordinary People (gente comune in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Gente comune (Ordinary People) – film del 1980 diretto da Robert Redford

Letteratura 
 Ordinary People  – romanzo di Ellis Peters del 1941
 Gente senza storia (Ordinary People) – romanzo di Judith Guest del 1979

Musica 
 Ordinary People  – traccia dell'album 100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong dei Bon Jovi del 2004
 Ordinary People  – singolo di John Legend del 2005, dall'album Get Lifted
 Ordinary People  – traccia dell'album Chrome Dreams II di Neil Young del 2007

Televisione 
 Gente comune (Ordinary People) – episodio della terza stagione di Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman
 Ordinary People  – episodio della terza stagione di The Vampire Diaries